Brownie –  torta al cioccolato, tipico dessert della cucina statunitense
 Brownie –  creature fantastiche simili a folletti del folclore inglese e scozzese
 Brownie – fotocamera di lunga durata e poco costosa prodotta da Eastman Kodak nel 1900